Garbowski ist der Familienname der folgenden Personen:

 Maciej Garbowski (* 1981), polnischer Kontrabassist und Komponist
 Tomasz Garbowski (* 1979), polnischer Politiker, Historiker und Abgeordneter des Sejm in der V. und VI. Wahlperiode